Desa Perning kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Perning (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Perning (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 112,49), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar